Vixen může být:
 HMS Vixen – různé lodě britského námořnictva
 USS Vixen – různé lodě amerického námořnictva
 Vixen (videohra) – videohra z roku 1988
 Vixen (komiks) – postava z komiksů vydavatelství DC Comics
 The Vixen – americký němý film režiséra J. Gordona Edwardse z roku 1916
 Vixen! – americký film režiséra Russe Meyera z roku 1968
 Vixen (seriál) – americký webový seriál z roku 2015
 Vixen (hudební skupina) – americká rocková skupina
 Vixen (album, Gloria Jones) – album americké zpěvačky Glorie Jones z roku 1976
 Vixen (album, Vixen) – album americké skupiny Vixen z roku 1988